6. Gebirgsdivision steht für die folgenden militärischen Verbände:
 6. Gebirgs-Division (Wehrmacht)
 6. SS-Gebirgs-Division „Nord“

Siehe auch:
 6. Division